Deux batailles ont eu lieu sur le territoire de la commune d'Ulrichen dans le canton du Valais en Suisse. Les deux se sont soldées par la victoire des troupes valaisannes.

 La bataille d'Ulrichen en 1211, opposant Bertold V de Zähringen aux Valaisans ;
 La bataille d'Ulrichen en 1419, opposant l'alliance entre Berne et la Maison de Rarogne aux Valaisans

Ulrichen